

Cucina 
 Shima – alimento africano a base di farina di mais e acqua, simile alla polenta e al fufu

Geografia 
 Shima – città giapponese della prefettura di Mie
Shima – antica provincia giapponese nella parte sud-orientale dell'attuale prefettura di Mie

Personaggi Anime e manga 
 Shima –  creatura che può essere evocata tramite la Tecnica del Richiamo nella serie manga ed anime Naruto

Persone 
 Gerti Shima (1986) – cestista albanese
 Hideo Shima (1901-1998) – ingegnere e dirigente d'azienda giapponese
 Hiroo Shima (1963) – ex saltatore con gli sci giapponese
 Kiyohide Shima (1890-1973) – ammiraglio giapponese
 Masatoshi Shima (1943) – informatico e chimico giapponese
 Shima Ryū (1823-1900) – fotografo giapponese
 Shima Sakon (1540-1600) – samurai del periodo Sengoku
 Takumi Shima (1967) – ex calciatore giapponese
 Yuriko Shima (1959) – calciatore giapponese